Атарбекян (арм. Արտիմետ)

 Атарбекян — настоящая фамилия Г. А. Атарбекова, участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе, армянского происхождения; один из руководителей органов государственной безопасности.
 Атарбекян — с 1946 по 1991 г. название села Артимет село в Армавирской области Армении.
 Атарбекян — бывшее село, ныне микрорайон г. Раздан.